Plusieurs villes françaises possèdent une rue Isabey : 
 
Rue Isabey à Nancy.
Rue Isabey à Paris.

Isabey Rue